Aves 
 Gralhão — ou cancão-grande (Daptrius americanus), da Amazônia brasileira, Piauí e Paraná
 Gavião-de-anta — ou cancão-de-anta ou cancão-negro (Daptrius ater), da Amazônia brasileira e também das Guianas, Venezuela e Bolívia
 Cyanocorax hafferi — ou cancão-da-campina, da Amazônia brasileira
 Gralha-cancã — Cyanocorax cyanopogon, da família Corvidae, endémica do Brasil

Outros usos
 Cancão (poeta) — poeta popular do estado de Pernambuco, Brasil

Ver também 
 Canção

Desambiguações de animais